Csehország
 Březno, település a Chomutovi járásban
 Březno, település a Mladá Boleslav-i járásban
 Březno, Postoloprty településrésze a Lounyi járásban
 Březno, Velemín településrésze a Litoměřicei járásban
 Krásné Březno, Ústí nad Labem településrésze
 Malé Březno, település a Mosti járásban
 Malé Březno, település az Ústí nad Labem-i járásban
 Velké Březno, település az Ústí nad Labem-i járásban